Веро́ника Ху́бер (, урожд. Веро́ника Хёльцль, ; ) — австрийская кёрлингистка и тренер по кёрлингу.

В составе женской сборной Австрии участница  (заняли девятое место) и шести  (наивысшее занятое место — седьмое). В составе женской ветеранской сборной Австрии участница трёх  (серебряные призёры в 2013).

Играла в основном на позиции первого (в женской сборной) или на позиции четвёртого (в женской ветеранской сборной).

Достижения 
 : золото (1985, 1991, 1992), серебро (1990, 1994, 2014, 2015), бронза (2008).
 : золото (2018), серебро (2013).
 : бронза (2014).
 : серебро ().

 Почётный приз Всемирной федерации кёрлинга Frances Brodie Award: 1991 (единственная представительница Австрии в числе награждённых этим призом).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Австрии
Чемпионы Австрии по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Австрии